Андре́евка () – село, расположенное на территории Городнянского района Черниговской области (Украина). Расположено в 18 км на северо-запад от райцентра Городни. Население — 209 чел. (на 2006 г.). Адрес совета: 15123, Черниговская обл., Городнянский р-он, село Андреевка, ул. Набережная,7 , тел. 3-93-83. Ближайшая ж/д станция — Кузничи, 8 км. Расположено на реке Андреевка.

История 
В ХІХ веке село Андреевка было в составе Мощенской волости Городнянского уезда Черниговской губернии. В селе была Рождество-Богородицкая церковь.

Примечания

Ссылки и источники 
 КВКФ, 2007 г.
 ГНПП Картография, 2008 г.
 
 Историческая информация о селе Андреевка